Lenza – cavo utilizzato nella pesca
Lenza – torrente della Lombardia

Persone
Alberigo Lenza – politico italiano